Давидя́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Давидян Андрій Сергійович (1956-2016) — радянський і російський музикант.
 Давидян Борис Аркадійович (відомий під псевдонімом Бока; 1949-2020) — радянський і вірменський співак.
 Давидян Гарнік Джавадович (. 1961) — радянський і український тренер з фехтування.
 Давидян Давид Рудикович (. 1997) — російський футболіст.
 Давидян Людвіг Карапетович (. 1935) — радянський і російський скульптор.
 Давидян Нельсон Амаякович (1950-2016) — радянський борець греко-римського стилю, тренер.
 Давидян Норайр Рафаелович (1950-2020) — вірменський хірург, міністр охорони здоров'я Вірменії (2003-2007).
 Давидян Олег Амаякович — радянський борець греко-римського стилю.
 Давидян Рафаель Рубенович (1923-1997) — радянський і російський скрипаль.

Див. також 
 Давтян